Ма́лая Де́вица () — посёлок городского типа в Прилукском районе Черниговской области Украины, административный центр Малодевицкой поселковой общины.

Географическое положение 
Расположено на реке Галка.

Расстояние до Чернигова — 155 км, до Киева — 150 км.

История 
Населённый пункт известен с 1628 года. В ХІХ столетии село Малая Девица было волостным центром Малодевицкой волости Прилукского уезда Полтавской губернии Российской империи. В селе была Троицкая церковь.

В ходе Великой Отечественной войны с 15 сентября 1941 до 19 сентября 1943 года селение находилось под немецкой оккупацией.

Посёлок городского типа с 1960 года. 

В 1973 году здесь действовали хлебный завод, кирпичный завод и маслодельный завод, а также производства черепицы, цемента и швейных изделий.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 2138 человек.

Экономика 
Комбикормовый завод.

Образование, культура и социальная сфера 
Детский сад, поликлиника.

В 1991 году построена новая современная школа.

Транспорт 
В 2 км от центра посёлка находится железнодорожная станция Галка (на линии Нежин — Прилуки Южной железной дороги).

Персоналии 
 Крицкий, Павел Митрофанович — российский и украинский военный деятель.
 Ольга Бельская — жена главы Директории Украинской Народной Республики Симона Петлюры.
 Макаров, Николай Яковлевич — русский писатель.

Примечания 

 

Населённые пункты Прилукского района
Посёлки городского типа Черниговской области